

Codici 
 FRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fregate Island (Seychelles)

Mineralogia 
 Frk – abbreviazione di franklinite

Note